Der Adolf-Hitler-Preis bezeichnet verschiedene Auszeichnungen während der Zeit des Nationalsozialismus:

 Adolf-Hitler-Preis für Segelflug und Adolf-Hitler-Preis für Motorflug, als Nachfolger des Hindenburg-Pokals
 Adolf-Hitler-Preis für das deutsche Volkslied als Auszeichnung für Komponisten